Saint-Sardos puede referirse a: 

 Saint-Sardos, comuna francesa situada en Lot y Garona.
 Saint-Sardos, comuna francesa situada en Tarn y Garona.